«Расследование Джордан», или «Мёртвые не лгут» () — американский криминальный телесериал, который был показан по NBC с 24 сентября 2001 по 16 мая 2007 года. В главной роли судебно-медицинского эксперта бостонского бюро судмедэкспертизы Джордан Кавана снялась актриса Джилл Хеннесси. Вместе со своими коллегами по бюро и полицейскими детективами она расследует обстоятельства смерти попавших в морг людей.

После 6 сезонов и 117 серий NBC закрыла сериал.

Актёры 
 Джилл Хеннесси — доктор Джордан Кавана
 Мигель Феррер — доктор Гаррет Мейси
 Стив Валентайн — доктор Найджел Таунсенд
 Джерри O’Коннелл — Детектив Вуди Хойт (с 2002)
 Рави Капур — доктор Махеш Вийджарагхавенсатьянарьянамурви «Баг»
 Кэтрин Хан — соцработник (в первых сериях секретарша) Лилия Лебовски
 Сьюзен Гибни — прокурор Рени Уолкотт
 Крис Нот — профайлер ФБР Хейли (2001)
 Д.В Моффетт — детектив Эдди Уинслоу (2001—2002)
 Эмми Акино — детектив Луис Карвер (2001—2004)
 Кен Ховард — отец Джордан, бывший полицейский Макс Кавана
 Махершалалхашбаз Али — доктор Трей Сандерс (2001)
 Чарли O’Коннелл — брат Вуди — Кальвин Хойт (2003—2005)
 Иван Сергей — доктор Питер Уинслоу (2002—2004)
 Алисия Копполо — детектив Мередитта Мерри Стокхаус (2003—2005)
 Лесли Бибб — детектив Талла Симонс «Лу» (2005—2007)
 Брук Смит — доктор Кейт Свитцер (2007)
 Чарльз Месуре — журналист Джи Д Поллак (2005)
 Уоллес Шон — врач-психиатр Говард Стайлс
 Лоррейн Туссен — доктор Элейн Дешапс (2002)
 Майкл Т. Уайсс — брат Джордан
 Ариджа Барейкис- детектив Энни Капра
 Дженнифер Финниган- доктор Деван Макгвауэр
 Юджин Бирд - д-р Сидней

Список эпизодов

Главные герои сериала

Ссылки 
 На сайте NBC
 На сайтеA&E
 
 Джордан расследует на wikia.com

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2001 году
Телесериалы США, завершённые в 2007 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Тимом Крингом
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Бостоне
Телесериалы NBC Universal Television
Программы телеканала NBC